Сан Салвадор има више значења:

 Сан Салвадор
 Сан Салвадор (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Салвадор, Ранчо Медина (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Салвадор (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Салвадор (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Салвадор, Ел Деспепите (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Салвадор, Серос Пријетос (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Салвадор (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Салвадор (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Салвадор (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Салвадор (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Салвадор (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Салвадор (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Салвадор (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Салвадор (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Салвадор, Ел Голфо (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Салвадор, Чанкарнеро (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Салвадор (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Салвадор (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Сан Салвадор (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Салвадор (Сан Салвадор, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Салвадор, Ел Калварио (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Салвадор (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Салвадор (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Салвадор (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Салвадор (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Салвадор (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Салвадор (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Салвадор, Наранхиљо (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Салвадор (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Салвадор (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Салвадор (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Салвадор (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Салвадор (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Салвадор (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Салвадор, Сан Салвадор де лос Гарза (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Салвадор (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Салвадор (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Салвадор (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Салвадор (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Салвадор (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Салвадор (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Салвадор (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Салвадор (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Салвадор (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Салвадор (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Салвадор (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Салвадор (Сеје), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Салвадор (Тадзиу), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Салвадор (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Салвадор (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику